Космин может означать:

  — ткань верхнего слоя космоидной чешуи, видоизменённый дентин.
  — румынское мужское имя греческого происхождения.

Персоналии
 Космин, Иван (Израиль; 1748—1836) — схимник, старец-подвижник живший в Смоленской губернии.
 Космин, Иван Владимирович (1875—1973) — художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР, профессор.

См. также
 Космин Яхромский монастырь — православный мужской монастырь